

Caratteristiche tecniche 
È un trequartista.

Collegamenti esterni